Madox ist ein Name aus dem englischen Sprachraum. Enge etymologische Verwandtschaft besteht zum walisischen Vornamen Maddox sowie Madoc und Madog.

Bekannte Namensträger mit diesem Vornamen waren:
 Ford Madox Brown (1821–1893), englischer Maler
 Lucy Madox Brown (1843–1894), englische Malerin und Schriftstellerin
 Ford Madox Ford (1873–1939), englischer Journalist und Schriftsteller
 Elizabeth Madox Roberts (1881–1941), US-amerikanische Dichterin und Schriftstellerin

Bekannte Namensträger mit diesem Familiennamen waren:
 Richard Madox (1546–1583), englischer Seefahrer und Entdecker
 Thomas Madox (1666–1727), englischer Antiquar und Historiker

siehe auch: Mattocks, Mattox, Maddox (Begriffsklärungsseiten)